Ćutuk ist der Familienname folgender Personen:

 Bernarda Ćutuk (* 1990), kroatische Volleyballspielerin
 Igor Ćutuk (* 1976), kroatischer Journalist und Experte für Öffentlichkeitsarbeit